Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie synchronicznym 2019 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie synchronicznym w kategorii seniorów, które odbywały się od 12 do 13 kwietnia 2019 w hali Helsinki Ice Hall w Helsinkach. Tytuł mistrzowski zdobył Team Paradise z Rosji.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
2019 w sportach zimowych
2019 w Finlandii